Asmaa Mahmoud, née le 15 août 2000, est une karatéka égyptienne.

Palmarès

Liens externes 

WKF

Karatéka égyptienne
Naissance en août 2000
Championne d'Afrique de karaté